Джон-Майкл Лайлз (; 25 ноября 1980, Зионсвилль, Индиана, США) — американский хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 2000 года был выбран в 5 раунде под общим 159 номером командой «Колорадо Эвеланш».

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 
 
 [nhl-transfer.ru/colorado/scolorado/2406-lajls-dzhon-majkl.html Статистика Джона-Майкла Лайлза на сайте nhl-transfer.ru]
 Профиль игрока на NHL.ru

Выпускники Академии Калвера
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»